Rok har flere betydninger:
 Spinderok – et redskab til at spinde garn og tråd på
 Rok (fabeldyr) – et mytologisk væsen kendt fra Tusind og en Nat